Иван Дичевски е български футболист, вратар. Играч на Спартак (Варна). Юноша е на другият варненски отбор ПФК Черно море (Варна).

Биография 
Юноша на Черно море (Варна), през 2018 г. е взет в първия отбор на моряците.

Родени във Варна
Български футболисти
Футболисти на Черно море (Варна)
Футболисти на Спартак (Варна)